«Наследство» () — кинокомедия 2001 года режиссёра Даниэля Филью, снятая на основе одноимённой пьесы Мигеля Фалабелло.

Сюжет 
Четыре сестры собираются вместе после смерти матери. Им предстоит поделить оставшееся имущество — квартиру и множество вещей. Они не виделись долгое время. Сельма, самая консервативная из сестёр, замужем за военным, живёт в , пригороде Рио-де-Жанейро. Режина развелась с мужем и теперь ведёт свободную жизнь, наполненную эзотерикой, сексом и развлечениями. Лусия много лет назад оставила мужа и сына и уехала во Францию, влюбившись в парижанина. Лаура, младшая из сестёр, собирается на учёбу в Германию и ей очень нужна своя часть денег от продаваемого наследства.

Встретившись и занявшись наследством, сёстры получают возможность обсудить свои дела. Оказывается, у всех у них много проблем. Дочь Сельмы увлеклась мистическим культом и, вдобавок, забеременела от духовного главы этой секты. К тому же Сельма узнаёт, что у Режины был роман с её мужем. Общаясь с симпатичным агентом по недвижимости, Сельма неожиданно для себя начинает флиртовать. Лусия встречается с сыном, но тот обижен на мать за то, что она бросила его в детстве. Лаура вынуждена расстаться с возлюбленной, потому что та не может поехать вместе с ней в Германию на учёбу.

Во всех проблемах сёстры винят друг друга. Претензии то и дело перерастают в крики и драки. Но получив возможность наконец высказаться, они понимают, что на самом деле очень дороги друг другу.

В ролях

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Ведьмочки» — южнокорейская романтическая комедия 2008 года.
 «Красные двери» — американский фильм 2004 года.
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  
 

Экранизации пьес
Кинокомедии Бразилии
Кинокомедии 2001 года
Фильмы Бразилии 2001 года